ФЮС, «Фатх Юнион Спорт» (; ) — марокканский футбольный клуб из города Рабат. Выступает в Ботоле. Основан 10 апреля 1946 года. Домашние матчи проводит на стадионе Принц-Моли-Абделлах, вмещающем 52 000 зрителей.

Клуб является одним из крупнейших в Марокко, однако впервые чемпионом страны стал только в 2016 году, хотя пять раз поднимался на второе место. Пять раз завоёвывал национальный кубок, в 2010 году выиграл Кубок Конфедерации КАФ.

Достижения 
 Ботола 1: 0 2 место : 1972/73, 1973/74, 1980/81, 2000/01

 Кубок Марокко: 5
 1967, 1973, 1976, 1995, 2010
 Финалист : 1960, 2009

 Ботола 2: 4 1962, 1998, 2007, 2009

 Кубок Конфедерации КАФ: 1
 2010

Международные выступления 
 Кубок Конфедерации КАФ: 2 2010 — Чемпион 2011 — 3-й раунд

 Кубок КАФ: 1
 2002 — Второй раунд

 Кубок обладателей кубков КАФ: 1'''
 1996 — четвертьфинал

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный форум

Футбольные клубы Марокко
Спорт в Рабате